Desa Rancabango kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Rancabango (administrativ by i Indonesien, lat -6,38, long 107,67), Jawa Barat, 
 Desa Rancabango (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 107,86), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar